Scholtz:
 Axel Scholtz
 Christiaan Scholtz
 Gertrud Scholtz-Klink
 Hendrik "Hennie" Scholtz Vosloo Muller
 Hendro Scholtz
 Ricardo Soriano y Scholtz von Hermensdorff (1883, Salamanca – 1973, Marbella) (es)